Giovanni Vettorazzo – attore italiano
 Magalì Vettorazzo – multiplista, ostacolista e lunghista italiana